Fodor György (1836–?) levéltáros
 Fodor György (1929) villamosmérnök
 Fodor György (?) Állami díjas vegyészmérnök
 Fodor György (1958) teológus, orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora (2003–2011), egyetemi tanár
 Fodor György (1960) autóversenyző, sportvezető